Августо Піночет Іріарт (* 1945) — чилійський офіцер і бізнесмен.
 Жан Іріарт-Уррутія (1859—1915) — баскський письменник і священик.
 Жозеф Іріарт (1888—1946) — французький архітектор.
 Лусія Іріарт (* 1922) — вдова колишнього чилійського диктатора Августо Піночета.
 Уго Іріарт (* 1942) — письменник, автор статей і драматург з Мексики.
 Фернандо Іріарт Бальдеррама (1914—2005) — міністр енергетики, шахт та промисловості Мексики (1988—1993).

іспанські прізвища